Katsuragi pode ser:
 Katsuragi, cidade japonesa da província de Nara;
 Katsuragi, cidade japonesa da província de Wakayama.

Desambiguação